Openbare wasplaats of lavoir
 Lavoir (plaats)
 Lavoir (Jupille-sur-Meuse)
 Lavoir (Soiron)